Комітет солдатських матерів України — недержавна, правозахисна, патріотична, 
громадська некомерційна організація, створена для реалізації громадянами України своїх прав і свобод серед 
військовослужбовців та членів їх сімей.
Комітет діє на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності.
Здійснює свою діяльність відповідно до конституції і законодавства України, норм міжнародного права. Комітет є некомерційною організацією й існує тільки за рахунок добровільних пожертвувань і членських внесків.

Напрямки діяльності Комітету солдатських матерів України 
 Залучення уваги громадськості, органів державної влади до питань дотримання прав людини в українській армії;
 Боротьба за мир без війни і насильства;
 Сприяння впровадженню принципів верховенства права, демократії та гуманізму у військових формуваннях України;
 Цивільний контроль дотримання прав військовослужбовців: надання медичної допомоги, реабілітація військовослужбовців по поверненню додому з гарячих точок;
 Формування активної громадянської позиції у громадян і солдатських матерів України;
 Пошук зниклих безвісти, поранених і загиблих военнослужащіх. Надання допомоги у поверненні додому полонених;
 Забезпечення соціально-правового захисту призовників і військовослужбовців шляхом цивільного контролю.

Історія

Після початку антітеррорестіческой операции (антитерористична операція  (АТО)) в Донбасі. Комітет зіткнувшись з масовими порушеннями прав і свобод військовослужбовців, які проходять службу за призовом, мобілізованих і мобілізуються, полонених і повернулися із зони АТО.

Комітет організував пошук зниклих безвісти і загиблих військовослужбовців,, а також сприяв поверненню полонених. По всій країні проводилися мітинги проти незаконної мобілізації, комітет неодноразово сприяв у відстоюванні активної громадянської позиції матерів України.

Організація багато раз направляла свої звернення Президенту та Міністру оборони. Комітет привертає увагу громадськості до приховування владою країни втрат в ході АТО, а також до проблем військовослужбовців та їхніх сімей.

За свою діяльність «Комітет солдатських матерів України» піддавався критиці і тиску з боку нової влади, незважаючи на це організація продовжує свою роботу.

Діяльність Комітету, найбільш обговорюване суспільстві 

 Оприлюднений документ Міністерства оборони України (Міністерство оборони України) «Про призов в армію студентів», викликав невдоволення в суспільстві з приводу законності проведених заходів, що призвело до скасування прийнятого рішення з боку військового керівництва.
 Комітет надає допомогу рідним в пошуку загиблих, поранених і зниклих безвісти військовослужбовців в зоні АТО.
 Діалоги з керівництвом Міністерства оборони України по суті проблемних питань в армії

Примітки 

Громадські організації України
Військовий обов'язок